Santo Anastácio kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santo Anastácio (ort), São Paulo, Ribeirão dos Índios, 
 Santo Anastácio (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar